Parmentier puede referirse a:

Personajes
 Antoine Parmentier, un agrónomo y nutricionista francés;
 Paul Évariste Parmentier, un  botánico francés;
 Pauline Parmentier, una tenista francesa;
 Joaquín Fernando Garay, un biólogo español apodado el parmentier español.

Lugares
 Parmentier, una estación del metro de París.

Gastronomía
 Hachis parmentier, una especialidad gastronómica francesa.